El término "Odd Squad" puede referirse a:

 Odd Squad (película italiana), una película cómica de guerra italiana del año 1981.
 Odd Squad, una serie de televisión canadiense.

Wikipedia:Desambiguación